

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Покорение Синаххерибом царства Тиль-Гаримму в восточной Каппадокии.
 Ок. 695 — ок. 650 — Царь Урарту Руса II. Мирные отношения с Ассирией.

Китай 
 17-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 В 1 луне, в день бин-чэнь князья Ци, Лу и Цзи провели съезд и заключили договор в Хуан (местность в Ци), что окончило войну Ци и Цзи.
 Во 2 луне, в день бин-у князья Лу и Чжу заключили договор в Цуй («Чуньцю» не признаёт титул чжуского князя, называя его по имени: И-фу).
 В 5 луне, в день бин-у в битве Лу и Ци при Си лусцы были разбиты.
 В 6 луне, в день дин-чоу умер князь Цай Хуань-хоу (Фын-жэнь), ему наследовал младший брат Сянь-у (Ай-хоу, эра правления 694—675).
 В 8 луне цайский сановник Цзи вернулся из Чэнь в Цай. В 8 луне, в день гуй-сы был похоронен цайский князь Хуань-хоу.
 В 8 луне войска Лу, Сун и Вэй воевали против Чжу.
 В 10 луне, в день синь-мао сановник-цин Гао Цюй-ми застрелил на охоте князя Чжэн Чжао-гуна. Цзи-чжун и Гао Цюй-ми поставили у власти как цзюня его младшего брата Цзы-вэя (эра правления 694, без титула).
 Согласно «Чуньцю», в 10 луне, при новолунии, было солнечное затмение. Сыма Цянь замечает, что день здесь пропущен по вине чиновников. По современным данным, затмение произошло 10 октября 695 года до н. э.  Указание английского переводчика Лэгга на 3 октября 694 года не соответствует астрономическим подсчётам (в 694 году в Китае затмений не наблюдалось ).
 Сыма Цянь отмечает про Чжоу: «имелись братья».
 Циньский У-гун казнил Сань-фу и его сообщников, а также их родственников до третьего колена, в наказание за убийство своего брата.

См. также

Примечания